Ashes to ashes es la primera parte de la expresión "Ashes to ashes, dust to dust" (Cenizas a las cenizas, polvo al polvo), frecuente en los servicios funerarios de la Iglesia Anglicana para denotar el final de todo. Se basa en otras escrituras bíblicas que hacen referencias a las cenizas y al polvo, como Génesis 3:19 y Ezequiel 28:18.

La expresión también puede referirse a:
 Ashes to Ashes, una obra teatral de Harold Pinter.
 Ashes to Ashes, una novela de Tami Hoag.
 Ashes to Ashes, una serie de televisión.
 Ashes to Ashes, una película de Wayne Gerard Trotman.
 Ashes to Ashes, una canción de David Bowie estrenada originalmente en el álbum Scary Monsters (and Super Creeps) de 1980.
 Ashes to Ashes, una canción de Anna Bergendahl
 Ashes to Ashes, una canción de Damageplan, en la cual también colabora Jerry Cantrell de Alice In Chains.
 Ashes to Ashes, una canción de Faith No More.
 Ashes to Ashes, el sencillo con el que debutó Apoptygma Berzerk.
 Ashes To Ashes, una banda de Power metal noruega.
 Ashes to Ashes, una canción de Blind Guardian.
 Asche zu Asche, una canción de Rammstein, con el mismo significado.
 Ashes to Ashes, título del álbum de 1990 del pianista Joe Sample.
 Ashes to Ashes, título del álbum de 2014 de la banda de deathcore Chelsea Grin.
Ashes to Ashes, canción de Vinnie Vincent invasion